Fabíola Pires de Sendin mais conhecida como Fabyola Sendino (Recife, 1949) é uma cantora brasileira.

Foi finalista do programa "A Grande Chance" de Flávio Cavalcanti, no qual iniciou a sua carreira artística. Já trabalhou com Tim Maia como vocalista na banda Vitória Régia. Formou o grupo vocal Nós Quatro em 2003, juntamente com os músicos Célia Vaz, Marcio Lott, e Ana Zinger.

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Cantores de música popular brasileira